Cantonul Herblay este un canton din arondismentul Argenteuil, departamentul Val-d'Oise, regiunea Île-de-France, Franța.

Comune 

 Herblay (25.400 locuitori) (reședință)
 La Frette-sur-Seine (4.378 locuitori)

 
 

Cantoane în Val-d'Oise